Duitse titel voor De negerhut van Oom Tom
 Onkel Toms Hütte (wijk), een wijk van de Duitse stad Berlijn
 Onkel Toms Hütte (metrostation), een station van de metro van Berlijn
 Onkel Toms Hütte (film), een film uit 1965 geregisseerd door Géza von Radványi